Кубок Чехии по футболу 1999/00 () — стал седьмым розыгрышем Кубка Чехии по футболу. Победителем стал либерецкий «Слован», который обеспечил себе участие в Кубке УЕФА 2000/01.

Участники

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Сезон 1999/00 на сайте jfk-fotbal 
 Официальный сайт 

Спорт в Чехии в 1999 году
Спорт в Чехии в 2000 году
Чехия
1999/2000